Breurey bezeichnet:

Breurey-lès-Faverney, Gemeinde im französischen Département Haute-Saône
Breurey-lès-Sorans, Ortschaft in der Gemeinde Sorans-lès-Breurey, Département Haute-Saône